Ohlhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Ohlhoff (1884–1954), deutsche Sopranistin
 Fritz Ohlhof (auch: Fritz Ohlhoff; 1889–1946), sozialistischer Politiker und Gewerkschafter
 Michael Ohlhoff (* 1964), deutscher Musiker, Komponist und Plattenfirmen-Inhaber